Габор Угрон:
 Угрон, Габор (1847—1911) — венгерский политический деятель.
 Угрон, Габор (1880—1960) — венгерский государственный и политический деятель.